Abes (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Republik Komi der Russischen Föderation:
 Abes (Siedlung), ländliche Siedlung, ehemals Siedlung städtisch Typs
 Abes (Dorf), Dorf

Abes ist der Name mehrerer Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Abes Branch
 Abes Creek
 Abes Fork
 Abes Run

Abes ist der Familienname von
 Salim Abes (* 1970), algerischer Handballspieler